Моштень () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Моштень () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Моштень.
 Моштень () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Улмі.
 Моштень () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Фуркулешть.
 Моштень () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Скіту.
 Моштень () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Фринчешть.